Kofaktor oder Cofaktor steht für:

 Cofaktor (Biochemie), Substanz die zusätzlich zu einem Enzym anwesend sein muss, um eine chemische Reaktion zu katalysieren
 Kofaktor (Mathematik), Begriff im Zusammenhang mit Matrizen, siehe Minor (Lineare Algebra)#Kofaktoren